Ярослав Мудрий — київський князь
 «Ярослав Мудрий» — опера
 «Ярослав Мудрий» — радянський фільм 1981 року
 «Ярослав Мудрий» — срібна монета НБУ
 «Ярослав Мудрий» — драматична поема Івана Кочерги 
Ярослав Мудрий (Мейтус) — опера Мейтуса
Ярослав Мудрий (Майборода) — опера Майбороди